Imaculada Conceição — dogma da Igreja Católica sobre a concepção de Maria, mãe de Jesus
 Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa — Santuário da Padroeira de Portugal
 Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa — Ordem Dinástica
 Nossa Senhora da Conceição Aparecida — padroeira do Brasil
 Catedral Basílica  de Nossa Senhora Aparecida — Santuário da padroeira do Brasil

Freguesias de Cabo Verde
Nossa Senhora da Conceição (Fogo) — no concelho de São Filipe

Freguesias de Portugal
Nossa Senhora da Conceição (Alandroal)
Nossa Senhora da Conceição (Angra do Heroísmo)
Conceição (Horta)
Nossa Senhora da Conceição (Vila Real)

 

Desambiguações de topônimos